SRY steht als Abkürzung für:
 Sex determining region of Y (englisch), auf Deutsch in etwa: die das Geschlecht bestimmenden Region auf dem Y-Chromosom
 Flughafen von Sary im Iran, nach dem IATA-Flughafencode
 umgangssprachliche Abkürzung für das englische Wort sorry, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#S
 Surrey, englische Grafschaft, Chapman-Code

sry steht für:
 Sera (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

SRY